Collegiata-Kirche steht für Kirchen in Italien
 Collegiata-Kirche (Bormio)
Collegiata-Kirche (San Quirico d’Orcia)
Collegiata-Kirche (Monreale)
Collegiata (Catania)